Тарашп (; ) — небольшой населённый пункт в кантоне Граубюнден, Швейцария. Численность населения — 295 человек. Тарашп лежит в альпийской горной долине Энгадин, у реки Инн.

До 2014 года имел статус отдельной коммуны. 1 января 2015 года вошёл в состав коммуны Скуоль. Входит в состав региона Энджадина-Басса/Валь-Мюштайр (до 2015 года входила в округ Инн).

Замок Тарашп впервые упоминается в летописях XI века. В период средневековья Тарашп стал небольшим феодальным владением с собственной дворянской династией, признающей сюзеренитет сначала епископов Кура, а позднее — графов Тироля. В 1464 г. Тарашп был присоединенён к владениям австрийских Габсбургов. В 1687 г. эта территория была пожалована императором Леопольдом I одному из своих сподвижников Фердинанду Йозефу Дитрихштейну. Тарашп был объявлен суверенным имперским княжеством, что дало юридическое основание для включение Дитрихштейна в состав коллегии князей Священной Римской империи. Основные владения рода Дитрихштейнов находились в Крайне, Каринтии и других землях Австрийской монархии, однако именно власть над Тарашпом давала им особый статус среди австрийских дворянских семей, уравнивая с монархами немецких государств. Дитрихштейны номинально правили княжеством до 1803 г., когда Тарашп был передан Швейцарии.

Ссылки 
 Туристический сайт
 Панорама замка
 Тарашп на карте Тироля 1766 г.

Населённые пункты Граубюндена
Упразднённые коммуны Граубюндена
Замки Швейцарии